Albrecht von Mansfeld ist der Name folgender Personen:

 Albrecht von Mansfeld (Bischof) († 1356/1357), Gegenbischof von Halberstadt 
 Albrecht VII. von Mansfeld (1480–1560), deutscher Graf und Reformator